Кратер Ван-Райн () — ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь голландского астронома  (; 1886—1960) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 году. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Оливье на северо-западе; кратер Штермер на севере; кратер Кемпбелл на юго-востоке и кратер Де Мораес на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 46,2 км, глубина 2,3 км.

За время своего существования кратер значительно разрушен последующими импактами, вал кратера сглажен. Северо-восточная, северо-западная и юго-восточные части валы перекрыты небольшими кратерами. Высота вала над окружающей местностью — , объём кратера составляет приблизительно . Дно чаши кратера сравнительно ровное, без приметных структур, отмечено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Ван-РайнT относится к раннеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны